Der Begriff Volksbibel steht für:

 eine weit verbreitete Bibelausgabe im Sinne der früheren Biblia pauperum
 frühe bebilderte Bibelausgaben mit Miniaturen – so genannte Historienbibeln – z. B. die Vorauer Volksbibel von 1467
 eine Bibelübersetzung (in Auswahl) von Alfons Heilmann: Die Katholische Volksbibel von 1912
 Volksbibel (2004), eine bebilderte gemeinsame Bibelausgabe der evangelischen und Katholischen Kirche von 2004

Siehe auch:
 Volksbibel 2000, ein Bibelprogramm
 Volxbibel, eine Bibelausgabe